

Openbaar vervoerlijnen

Trein
 Spoorlijn 7 (Luxemburg), zie Spoorlijn Luxemburg - Pétange
 S7 (Berlijn)

Metro
Lijn 7 (metro van Barcelona)
U7 (Berlijn)
Lijn 7 (metro van Madrid)
Lijn 7 (metro van New York)
Parijse metrolijn 7 en 7bis
Lijn 7 (metro van Shanghai)

Tram
Zie Tram 7

Trolleybus
Trolleylijn 7 (Arnhem)